Waldstraße 68 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Waldstraße 68 (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Nordwest #09291737
 Waldstraße 68 (Pfungstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Pfungstadt #Waldstraße 68
 Wohnhaus Waldstraße 68 (Syke)

Siehe auch:
 Waldstraße